Deligne je priimek več oseb:
 Agathon-Jules-Joseph Deligne, francoski general
 Pierre Deligne, belgijski matematik